Lidwinakerk (Best)
 Sint-Liduinakerk (Bonheiden)
 Sint-Liduinakerk (Den Haag)
 Sint-Liduinakerk (Kelpen-Oler)
 Sint-Liduinakerk (Rotterdam)
 Sint-Liduinakerk (Schiedam)

Liduinakerk